Со́то-дель-Реа́ль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-Альта-дель-Мансанарес.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Soto del Real
 Parroquia Inmaculada Concepción
 Noticias de Soto, Los Verdes de Soto del Real 
 Soto del Real: Historia, cultura, naturaleza en Sierra Guadarrama-Alto Manzanares

Муниципалитеты Мадрида